L'Associazione TAU visual – Professionisti della comunicazione visiva  TAU Visual (dalla lettera tau, iniziale della parola greca technè, che significa sia tecnica che arte) è una associazione italiana, che ha l'intenzione di essere il punto di raccordo fra il fotografo professionista e le istituzioni, e di fornire consulenze informazioni e servizi atti a facilitare l'attività fotografica professionale.

Storia

La nascita 
L'associazione, senza scopo di lucro, viene fondata il 7 maggio 1992, con la denominazione “Associati TAU visual – Professionisti della comunicazione visiva” da Roberto Tomesani, Maurizio Capobussi ed Ermanno Lattuada.

L'associazione nasce con i seguenti obbiettivi:
 l'identificazione e l'applicazione di un codice deontologico della professione fotografica;
 lo sviluppo della conoscenza della legislazione e delle norme che regolano l'utilizzo dell'immagine fotografica;
 la tutela del diritto di autore;
 la fornitura di informazioni e consulenze atte a migliorare la qualità della professione fotografica degli associati;
 la pubblicazione di manuali e l'organizzazione di convegni e seminari per l'avanzamento professionale degli associati;
 lo studio delle nuove professionalità emergenti nel campo dell'attività fotografica;
 la tutela e la difesa della figura professionale degli associati e la promozione della loro immagine.

Il primo direttivo dopo la fondazione è così composto: Roberto Tomesani (presidente), Maurizio Capobussi (vicepresidente), Ermanno Lattuada (formazione professionale), Grazia Neri (Agenzie d'archivio stock, Luciano Aldo Foffa (fotografia sportiva, Sofia Riva (fotografia di moda), Paolo Gandola (Fotografia pubblicitaria, Salvatore di Vilio (Fotografi di cerimonia), Marco Incagnoli (Telecineoperatori), Toti Melzi D'Eril (Agenzie di rappresentanza).

Anni '90  
L'associazione si impegna per la definizione e la salvaguardia della figura professionale del fotografo. Inizia la pressione presso le autorità competenti per permettere di esercitare l'attività fotografica non solo come impresa artigiana ma anche come attività libero professionale. Ad un'istanza sottoposta dall'Associazione, l'allora ministero delle finanze risponde con la Risoluzione Ministeriale 129/E del 17 luglio 1996 (prot. 6/1050/95), aprendo la possibilità alla gestione in forma libero-professionale dell'attività fotografica. Subito dopo Tau Visual inizia il confronto sul tema del diritto di autore e sull'estensione alla fotografia del regime fiscale speciale. Nel 1997 il regime agevolato per il diritto d'autore viene esteso anche alle opere fotografiche. Contemporaneamente Tau Visual continua l'attività editoriale per la pubblicazione di manuali amministrativi e tecnici, iniziata già alla fine del decennio precedente, ed escono diversi volumi compreso il primo tariffario di riferimento professionale. Nel 1996 inizia la pubblicazione degli Annuari della fotografia professionale, che raccolgono una selezione di immagini dei Soci, ed i loro recapiti. Dalla metà degli anni Novanta l'associazione collabora con il Gruppo Agenzie Distributori e Fotoreporter Gadef, fino a condividere gli iscritti e le segreterie e con l'associazione fotografi italiani professionisti AFIP per i cui soci  Tau svolge servizi di consulenza legale e fiscale. Nell'assemblea del 28 febbraio 1998 il nome dell'associazione viene modificata in: “Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – TAU visual Associati – professionisti della comunicazione visiva”, con deposito notarile il 28 aprile 1998. Nel 1999 il coordinatore Tau Visual Roberto Tomesani viene cooptato nella commissione esperti studi di settore (poi divenuti Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), con Decreto del Ministro delle Finanze del 5-2-1999.

Anni 2000 
Nel 2001 TAU Visual partecipa alla creazione dell'agenzia on-line www.trovafoto.it, prima agenzia stock rivolta in esclusiva ai membri TAU Visual, che lascia gli originali a disposizione dell'autore e pone in diretto contatto la clientela con i fotografi autori.

Nel 2004 l'associazione pubblica la raccolta di immagini professionali Pict-Box, un cofanetto che raccoglie 365 cartoline di immagini realizzate dai soci. Nel 2007 il tariffario professionale da cartaceo viene trasferito sul web per la determinazione in tempo reale dei corrispettivi di servizi e diritti. Nel 2008 e nel 2009 vengono tenute due edizioni del premio della Qualità Creativa in Fotografia Professionale, con giuria composta da oltre cinquanta giurati. Nel 2009 viene lanciato il canale tematico sulla piattaforma YouTube su cui si raccolgono tutorials professionali.

Anni 2010 
A partire dall'inizio del decennio viene periodicamente aggiornato e diffuso, gratuitamente nella sua versione digitale, il volume Documentazione per il fotografo professionista che affronta le problematiche più ricorrenti nell'esercizio dell'attività. Il volume può essere liberamente scaricato. Nel 2011 Tau Visual promuove l'iniziativa "Senior meet junior" volta a favorire il tutoring da parte di fotografi con maggiore anzianità ed esperienza professionale dei colleghi più giovani ed inesperti. L'attività di Tau visual continua poi con l'offerta di aiuto e consulenza ai soci in due settori particolarmente delicati: il recupero dei crediti in sofferenza e la scelta di un agente di rappresentanza per la ricerca e la gestione dei clienti.

Anni 2020 
La pandemia, che ha tragicamente segnato l'inizio del decennio, ha spinto ancora di più l'associazione ad intraprendere la via digitale. Ai soci vengono inviati continui aggiornamenti mail sui ristori che possono richiedere e contemporaneamente l'associazione  continua l'attività di informazione ed aggiornamento delle diverse aree professionali con webinar e lezioni a distanza. Si rafforza inoltre lo sviluppo di un arcipelago di mini-siti monografici, dedicati a tematiche settoriali nella gestione dell'attività professionale. In massima parte, le risorse sono disponibili a tutta la comunità fotografica salvo alcuni servizi riservati esclusivamente ai soci.

Opere

Note

Collegamenti esterni
Sito ufficiale
Nuovo sito ufficiale

Associazioni fotografiche
Associazioni scientifiche e professionali
Fotografia in Italia